Wienerbarnet kan henvise til:

 Wienerbarnet (film fra 1924) – dansk stumfilm fra 1924 instrueret af A.W. Sandberg
 Wienerbarnet (film fra 1941) – dansk spillefilm fra 1941 instrueret af Arne Weel